Baselli peut désigner:

Patronyme  

 Daniele Baselli (1992- ) est un joueur de football italien
 Joss Baselli (1926-1982) est un accordéoniste français